Orchard Hills kan syfta på följande platser:

Australien 

 Orchard Hills, New South Wales, förort till Sydney,

USA 

 Orchard Hills, Pennsylvania, ort, Armstrong County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar